Сардар-Милли и Сардар-Джангал — крупное нефтегазовое месторождение в Иране. Расположена в акватории Каспийского моря, находится в 188 км к северу от побережья провинции Гилан и в 250 км к северо-западу от порта Нека. Открыто в декабре 2011 года. Месторождение находится на глубине 2460 метров.

Сардар-Джангал — это часть газового месторождения Сардар-Милли. Запасы газа оцениваются в объеме около 50 трлн куб. футов (более 1,4 трлн м³) и около 10 млрд барр. нефти (1,5 млрд тонн). Месторождение Сардар-Джангал эксплуатируется буровой платформой Амир Кабир.

Оператором месторождения является иранская нефтяная компания Хазар.

Ссылки 
 
 
 
 

Газовые месторождения Ирана
Нефтяные месторождения Ирана